Test Drive Off-Road 3 (), в Европе известная как 4X4 World Trophy — видеоигра в жанре аркадных автогонок, изданная компанией Infogrames для игровых платформ PlayStation, Windows и Game Boy Color 31 октября 1999 года в Северной Америке и 19 апреля 2000 года в Европе. Это третья часть серии Test Drive из цикла Off-Road.

Игра также разрабатывалась для Dreamcast, однако эта версия была отменена.

Игровой процесс 
Test Drive Off-Road 3 представляет собой аркадную гоночную игру, выполненную в трёхмерной графике. Как и две предыдущие части, игра сосредотачивается на гонках по бездорожью.

Игроку представлены на выбор несколько десятков джипов от известных производителей, таких как Hummer, Dodge, Subaru и других, а также трассы, основанные на реальных местах мира. В игре есть режим практики, где можно самому настроить гонку, и режим мирового тура, в котором нужно покупать и модифицировать джипы для гоночных состязаний. Помимо этого доступен многопользовательский режим на двух игроков. В упрощённой версии для Game Boy Color используется двухмерная графика с видом сверху, а также присутствует дополнительный режим погони, в котором нужно играть за полицию, арестовывая гонщиков.

Разработка и выход игры 
Создание Test Drive Off-Road 3 началось в середине 1999 года. Разработчики были поделены на три команды: студия Accolade занималась версией для игровой приставки PlayStation, Atari были ответственны за версию на ПК, а Xantera — за версию на Game Boy Color, для которой они параллельно разрабатывали Test Drive 6. В июне 1999 года команда из Accolade сообщила, что третья часть Off-Road будет значительно лучше и реалистичнее предшественников, благодаря продвинутым графике, управлению и настройкам джипов. В то же время компания Infogrames заявила, что разработчики также занимаются версией игры для консоли Dreamcast и порадуют владельцев приставки новым опытов гоночных игр по бездорожью.

В августе на пресс-конференции в Калифорнии представили Test Drive Off-Road 3 на ранней стадии разработки. Согласно известной информации, в игре будет присутствовать 30 лицензированных джипов, 11 трасс, каждая из которых находится в реально существующих местах мира, а также лицензированные музыкальные композиции от известных рок-групп, включая Blink-182. Не меньше внимания разработчики уделили настройкам транспортных средств и различным режимам для одного и нескольких игроков. В версии для Game Boy Color обещались 24 трассы, 10 внедорожников , система сохранения с помощью батарейки картриджа, а также совместимость с оригинальным Game Boy. 8 декабря Infogrames представили демоверсию Test Drive Off-Road 3 на ПК.

Выход игры состоялся 31 октября 1999 года в Северной Америке и 19 апреля 2000 года в Европе. 24 апреля стало известно, что версия для Dreamcast была отменена. По словам разработчиков, это связано с выпуском других гоночных игр, а также длительного процесса разработки: чтобы довести игру на Dreamcast до должного уровня, нужно было бы потратить год после выхода версии для PlayStation, до осени 2000 года.

Оценки и мнения 

Мнения критиков об игре разделились. На сайте GameRankings версия для PlayStation имеет среднюю оценку 60,50 %, для ПК — 56,17 % и для Game Boy Color — ровно 50 %. Некоторые обозреватели отнесли к положительным сторонам улучшенную, по сравнению с предыдущими частями серии, графику и саундтрек, но ряд рецензентов раскритиковали непродуманный геймплей и трассы.

Примечания 

Компьютерные игры 1999 года
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Accolade
Компьютерные игры, изданные Infogrames Entertainment
Игры для PlayStation
Игры для Windows
Игры для Game Boy Color
Отменённые компьютерные игры для Dreamcast
Test Drive